Giorgio Biasini – bobbista italiano
 Oddo Biasini – politico e partigiano italiano
 Sarah Biasini – attrice francese